Лудбрешки Иванац је насељено место у општини Расиња, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Копривница, у Подравини, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

 напомене:

До 1900. исказивано под именом Иванец, а од 1910. до 1981. под именом Иванец Лудбрешки.

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Општина Расиња
Насељена места у Копривничко-крижевачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској